Delicias oder Las Delicias bezeichnet:

in Argentinien:
 Las Delicias (Rosario), Stadtteil von Rosario
 Las Delicias (Santiago del Estero), Ort in der Provinz Santiago del Estero

in Mexiko:
 Las Delicias (Baja California), Ort im Bundesstaat Baja California
 Las Delicias (Chiapas), Ort im Bundesstaat Chiapas
 Delicias (Chihuahua), Stadt im Bundesstaat Chihuahua
 Municipio Delicias, Verwaltungseinheit des Bundesstaats Chihuahua

in Peru:
 Las Delicias (Trujillo), Ort in der Provinz Trujillo

in Spanien:
 Bahnhof Madrid Delicias, ehemaliger Bahnhof in Madrid
 Bahnhof Zaragoza-Delicias, Bahnhof in Zaragoza

in Uruguay:
 Pinares – Las Delicias, ein Stadtteil Montevideos

in Venezuela:
 Delicias (Táchira), Ort im Bundesstaat Táchira